Southend United FC (celým názvem: Southend United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Southend-on-Sea v nemetropolitním hrabství Essex. Založen byl v roce 1906. Od sezóny 2015/16 hraje ve třetí nejvyšší anglické soutěži EFL League One. Klubové barvy jsou námořnická modř a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Roots Hall s kapacitou 12 392 diváků.

Získané trofeje 
 Essex Senior Cup ( 4× )
 1982/83, 1990/91, 1996/97, 2007/08

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 1925/26, 1951/52, 1975/76, 1992/93
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 2006/07
 EFL Trophy
 Finále: 2003/04, 2004/05, 2012/13

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1906–1908: Southern Football League (Division Two)
 1908–1911: Southern Football League (Division One)
 1911–1913: Southern Football League (Division Two)
 1913–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1958: Football League Third Division South
 1958–1966: Football League Third Division
 1966–1972: Football League Fourth Division
 1972–1976: Football League Third Division
 1976–1978: Football League Fourth Division
 1978–1980: Football League Third Division
 1980–1981: Football League Fourth Division
 1981–1984: Football League Third Division
 1984–1987: Football League Fourth Division
 1987–1989: Football League Third Division
 1989–1990: Football League Fourth Division
 1990–1991: Football League Third Division
 1991–1992: Football League Second Division
 1992–1997: Football League First Division
 1997–1998: Football League Second Division
 1998–2004: Football League Third Division
 2004–2005: Football League Two
 2005–2006: Football League One
 2006–2007: Football League Championship
 2007–2010: Football League One
 2010–2015: Football League Two
 2015–2016: Football League One
 2016– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1906